Arthur Linton kan syfta på:

* Arthur Linton (1868–1896), walesisk tävlingscyklist
 Arthur Linton (1891–1976), svensk militär